ЛВЗ:
 ЛВЗ им. Егорова — ленинградский вагоностроительный завод имени Егорова, выпускает вагоны метро.
 ЛВЗ — ликёро-водочный завод, имеются практически в каждом крупном городе бывшего СССР. В Москве, например, ЛВЗ «Кристалл».